Figueiropolensi – abitanti di Figueirópolis d'Oeste
Figueiropolensi – abitanti di Figueirópolis